Tirschaym ist der historische Ortsname zweier Orte im Landkreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen:
 Tirschaym, später: Groß Dirschkeim, heute russisch: Donskoje (Kaliningrad, Swetlogorsk), Siedlung im Rajon Swetlogorsk, Oblast Kaliningrad
 Tirschaym, später: Klein Dirschkeim, heute russisch: Dworiki (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad